Kaplí zasvěcených svatému Janu Křtiteli je více:

 Kaple svatého Jana Křtitele (Hodkovice), okres Trutnov
 Kaple svatého Jana Křtitele (Kadaň), okres Chomutov
 Kaple svatého Jana Křtitele (Knížecí), okres Děčín, zaniklá
 Kaple svatého Jana Křtitele (Křemešník), okres Pelhřimov
 Kaple svatého Jana Křtitele (Ledce), okres Kladno
 Kaple svatého Jana Křtitele (Lhota u Nahořan), okres Náchod
 Kaple svatého Jana Křtitele (Litoměřice), okres Litoměřice
 Kaple svatého Jana Křtitele (Ostopovice), okres Brno-venkov
 Kaple svatého Jana Křtitele (Rožany), okres Děčín
 Kaple svatého Jana Křtitele (Rumburk), okres Děčín
 Kaple svatého Jana Křtitele (Staré Město), Malé Vrbno, Staré Město, okres Šumperk
 Kaple svatého Jana Křtitele (Trutnov), okres Trutnov
 Kaple svatého Jana Křtitele (Třebechovice pod Orebem), okres Hradec Králové
 Kaple svatého Jana Křtitele (Všenory), okres Praha-západ
 Kaple svatého Jana Křtitele (Výrava), okres Hradec Králové
 Kaple svatého Jana Křtitele (Vysoká), okres Kutná Hora

…a další.

Související články 
 Kostel svatého Jana Křtitele